Чемпионат мира по пляжному футболу 1997 — 3-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил в 1997 году на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Уругвай.

Участники 
8 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 1997 года.

Европа:
 
 
 

Южная Америка:
 
 

Северная Америка и Карибы:
 

Азиатская зона
 

Хозяйка турнира:
  (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа Б

Матчи плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Отчет на rsssf

1996
Январь 1997 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии